Wagrein heißen folgende geographischen Objekte:

 Wagrein (Gemeinde Kefermarkt), Ortschaft von Kefermarkt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Wagrein (Gemeinde Hinzenbach), Ortschaft von Hinzenbach, Bezirk Eferding, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Wagrain